Windsor Heights (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Windsor Heights (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.